Trowulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trowulan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Trowulan, distrikt, Jawa Timur, 
 Trowulan, fornminnesområde i Kecamatan Trowulan

Robotskapade Indonesienförgreningar